La 2. Bundesliga 1975-1976 (ou Zweite Bundesliga) fut une ligue située au  du football ouest-allemand.

Ce fut la  de cette ligue depuis la réforme instaurée à la fin de la saison 1973-1974.

La Zweite Bundesliga concerna à l'époque 40 clubs répartis en deux groupes géographiques "Nord" et "Sud". Le champion de chaque groupe fut directement promu vers la Bundesliga. Les deux vice-champions disputèrent un match de barrage aller/retour pour désigner un troisième montant.

Légende des tableaux

2. Bundesliga Nord

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Meilleurs buteurs Groupe Nord

2. Bundesliga Süd

Matches 
Toutes les rencontres de la 2. Bundesliga Nord. Les équipes à domicile se trouvent dans la colonne de gauche leur adversaire en tête de colonne.

Classement

Refus de Licence 
En fin de saison, le 1. FSV Mainz 05 ne reçut plus sa licence pour le football professionnel et fut contraint de descendre au , malgré une position honorable en milieu de classement. Ce fait permit au SSV Jahn Regensburg d'éviter la relégation à laquelle sa  finale le prédestinait.

Meilleurs buteurs Groupe Süd

Barrage des Vice-champions

Montée/Descente étage inférieur

2. Bundesliga Nord 
Les clubs suivants furent relégués:
 Spandauer SV (en Oberliga Berlin)
 1. FC Mülheim-Styrum (en Verbandsliga Niederrhein)
 SpVgg Erkenschwick (en Verbandsliga Westfalen)
 DJK Gütersloh (en Verbandsliga Westfalen)

Tour final pour la montée 
 Participants:
 Oberliga Nord : SV Arminia Hannover
 Oberliga Nord : VfL Wolfsburg
 Oberliga Berlin : SC Union 06 Berlin
 Verbanbsliga Mittelrein: Bonner SC
 Verbanbsliga Niederrhein: 1. FC Bocholt
 Verbanbsliga Westfalen: SC Herford

Groupe 1 
 Rencontres

 Classement

Groupe 2 
 Rencontres

 Classement

2. Bundesliga Süd 
Les clubs suivants furent relégués:
 1. FSV Mainz 05 (en Verbandsliga Rheinland)
 1. FC Schweinfurt 05 (en Verbandsliga Bayern)
 SG Eintracht 02 Bad Kreuznach (en Verbandsliga Südwest)
 SSV Reutlingen (en Verbandsliga Schwarzwald-Bodensee)

Montants directs 
 Verbandsliga Bayern: FV Würzburg 04
 Verbandsliga Hessen: KSV Baunatal

Tour final pour la montée 
 Participants Südwest:
 Verbandsliga Rheinland : Eintracht Trier
 Verbanbsliga Saarland: VfB Borussia Neunkirchen 
 Verbanbsliga Südwest: VfR Wormatia Worms 08

 Participants Bade-Württemberg:
 Verbanbsliga Nordbaden: VfR Mannheim
 Verbanbsliga Südbaden: FC 08 Villingen
 Verbanbsliga Nordwürttemberg: SpVgg 07 Ludwigsburg
 Verbanbsliga Schwarzwald-Bodensee: BSV 07 Schwenningen

Groupe Südwest 
 Rencontres

 Classement

Groupe Bade-Württemberg 
 Rencontres

 Classement
{| class="wikitable"
! !! !! !!M!!G!!N!!P!!+!!-!!DB!!Pts!!
|- align="center" style="background:#d9ffd9;"
|B||1||align="left"|SpVgg 07 Ludwigsburg ||6||3||2||1||11||7||+4||8||Barrage|- align="center" style="background:#d9ffd9;"
|B||2||align="left"|BSV 07 Schwenningen ||6||2||4||0||9||7||+2||8||Barrage''
|- align="center" 
| ||3||align="left"|VfR Mannheim ||6||2||2||2||11||8||+3||6||
|- align="center" 
| ||3||align="left"|FC 08 Villingen ||6||0||2||4||3||12||-9||2||
|- align="center" 
|}

 Match d'appui'''

Articles connexes 
 Histoire du football allemand
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références 

  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

Liens externes 
  Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Base de données du football allemand
  Actualités et archives du football allemand
  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1975-1976
Allemagne D2 1975-1976
Allemagne D2 1975-1976